Gebersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Gebersdorf (Dahme/Mark), Ortsteil der Stadt Dahme/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Gebersdorf (Frielendorf), Ortsteil der Gemeinde Frielendorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Gebersdorf (Gräfenthal), Ortsteil der Stadt Gräfenthal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Gebersdorf (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg, Bayern
 Gebersdorf (Petersdorf), Ortsteil der Gemeinde Petersdorf, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Gebersdorf (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg a.d.Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Gebersdorf (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern
 Gebersdorf (Weihenzell), Ortsteil der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern

 Gebersdorf (Gemeinde Bad Schallerbach), Ortschaft von Bad Schallerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gebersdorf, bis 1945 Name des heutigen Ortes Sosnowo im Szolectwo (Schulzenamt) Swobnica (Wildenbruch) der Gmina (Gemeinde) Banie (Bahn) im Powiat Gryfino (Greifenhagen) in der Woiwodschaft Westpommern, Polen.